Адресная книга:
 списки жителей города, государственных чинов, членов известных профессий или сословий — например, Адрес-календарь;
 книга или база данных: персональный органайзер и Жёлтые страницы;
 Address Book — приложение Apple для Mac OS X.